Uefa Women's Champions League 2012/2013 var den tolfte säsongen av de europeiska klubbmästerskapen i fotboll för damer, som varje år sedan 2001 arrangeras av Uefa. Finalen spelades den 23 maj 2013 i London, England. Wolfsburg vann turneringen efter att ha finalslagit Lyon med 1–0.

Deltagande lag

Kvalspel
(A) står för att klubben är arrangör för den gruppen laget spelar i.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Ranking av grupptvåor
För att bestämma de två bästa grupptvåorna, som också går vidare till sextondelsfinalen, har resultatet mot det fjärdeplacerade laget i respektive grupp räknats bort.

Slutspel

Sextondelsfinal

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor